Каменари може да се односи на:
Каменари (Црна Гора) — насеље у Црној Гори, код Боке Которске
Каменари — насеље у Србији у Левачу